Ajdovski gradec je lahko:

 Ajdovski gradec - vzpetina pri Bohinjski Bistrici
 Ajdovski gradec - vzpetina v Vranju, Občina Sevnica

Glej tudi 

 Ajdi
 Ajdov grad
 Ajdovščina